

События

Римская республика 
 Консулы: Гай Цецилий Метелл Капрарий и Гней Папирий Карбон (два плебея); преторы: Луций Меммий, Марк Минуций Руф, Марк Порций Катон, Сервий Корнелий Лентул (в Азии) и Спурий Постумий Альбин; плебейский трибун: Секст Педуцей; квестор: Марк Антоний (в Азии).
 Племена кимвров разбивают войско консула Карбона в битве при Норее в Норике и начинают движение в Галлию. Начало Кимврской войны.
 Югурта в Нумидии вторгается во владения своего брата Адгербала и осаждает его столицу Цирту. Адгербал просит Рим о помощи, но подкупленные Югуртой сенаторы бездействуют.
 После двух лет наместничества в Ближней Испании в Рим возвращается Гай Марий.

Азия 
 Митридат VI Евпатор становится единоличным правителем Понтийского царства. Его мать Лаодика VI умирает в тюрьме, а младший брат Митридат Хрест убит за участие в заговоре против царя.
 Город Дура-Европос на Евфрате захвачен парфянами.

Китай 
 Ханьские войска покоряют Южное Юэ.

Родились 
 113, ок. — Луций Орбилий Пупилл (ум. ок. 13 до н. э.), древнеримский грамматик.

Скончались 
 114/113 до н. э. — Скилур, правитель Скифского царства;
 Чьеу Минь-выонг, третий правитель государства Намвьет;
 Лициния, др.-римская весталка, казнённая за прелюбодеяние;
 Марция, весталка, казнённая вместе с предыдущей за прелюбодеяние.

См. также

Примечания